Вороне́нко — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Вороненко, Андрей Анатольевич (род. 1972) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Вороненко, Дмитрий Петрович (род. 1971) — российский серийный убийца.
 Вороненко, Михаил Степанович (1927—2003) — украинский советский деятель, Герой Социалистического Труда.
 Топоним 
 Вороненко — село в Яремчанском городском совете Ивано-Франковской области Украины.

 См. также